Пригородное, до 1931 года Зандфлис (), в 1931—1945 годах Линденталь () — посёлок в Славском районе Калининградской области. Входит в состав Славского городского поселения.

Население

История 
Населенный пункт Зандфлис в 1946 году был переименован в поселок Пригородное.

Примечания 

Населённые пункты Славского района